«Numb» — песня голландско-израильского исполнителя Дотана, выпущенная 29 мая 2019 года в качестве ведущего сингла с одноимённого мини-альбома на лейбле «7 Layers». Именно эта песня принесла музыканту всемирную популярность. Музыкальным продюсером песни стал , известный по псевдониму Мартин Уэйв ().

В этой песне Дотан поёт о том, как он впал в депрессивное состояние после раскрытия постыдного секрета его карьерного роста.

История 
В 2018 году Дотан сообщил, что для продвижения своей карьеры он создал 140 аккаунтов в социальных сетях, информацию о которых сначала отрицал. Затем опубликовал видеозапись, где признался в этом, за что получил порицания со стороны сообщества и позже выпустил песню «Numb» как ответ этому.

Релиз видеоклипа на трек состоялся 29 мая 2019 года на официальном YouTube-канале Дотана, в день выхода сингла. Режиссёром видео стала Кристи Таттерсхолл ().

Ремикс на песню, записанный совместно с Addal, был выпущен 4 июля 2020 года.

27 июля 2020 года Дотан дебютировал с песней «Numb» на национальном телевидении в Италии на шоу «», 10 августа он снова спел её по национальному телевидению в Италии.

Творческая группа 
По данным Nuove Canzoni.
 Дотан — ведущий исполнитель, автор песни
  — автор песни
 Тим Рэндольф — автор песни
  — продюсер
 Джон Хейнс — сведение

Чарты

История релиза

Примечания 

Песни 2019 года
Поп-песни
Композиции альтернативного рока